Välko Tuul, né Alfred Tuul ( - ) est un peintre estonien. Il a étudié à l'école Ants Laikmaa.

Biographie

Quelques œuvres

Notes et références

Liens externes 
 
 

Naissance en octobre 1894
Décès en mars 1918
Peintre estonien du XXe siècle
Décès à 23 ans